2-й Кубок Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил 30—31 июля 1994 года на Городском стадионе в Остраве (Чехия). В те же сроки в норвежском Лиллехаммере состоялся турнир в дивизионе B. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1972 года рождения и моложе.

По 8 сильнейших сборных у мужчин и женщин боролись за командную победу. Всего было проведено 19 дисциплин у мужчин и 16 — у женщин.

Соревнования прошли заключительный раз в своей короткой истории: через три года Европейская легкоатлетическая ассоциация провела первый чемпионат Европы среди молодёжи, который стал главным континентальным турниром для спортсменов до 23-х лет.

Дивизион A

Командное первенство 
Мужская сборная Германии второй раз подряд стала обладателем Кубка.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 Россиянка Елена Лысак, занявшая первое место в тройном прыжке с попыткой на 13,88 м, по окончании соревнований сдала положительную допинг-пробу. Спортсменка была дисквалифицирована на 4 года, а её результат на Кубке Европы среди молодёжи — аннулирован.

Дивизион B 
Соревнования в Дивизионе B состоялись 30—31 июля в норвежском Лиллехаммере.

См. также 
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 1997
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1994

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи
Июль 1994 года
Спорт в Чехии в 1994 году
1994 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехии
Международные спортивные соревнования в Остраве